Жумалиев () — киргизская фамилия. Известные носители:

 Кажым Жумалиев (1907—1968) — казахский советский поэт, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Казахской ССР.
 Кубанычбек Мырзабекович Жумалиев (род. 1956) — киргизский государственный деятель, Премьер-министр Кыргызской Республики (1998).

См. также 
 Джумалиев